Patronyme français, porté notamment par :
 Anne Peyroche, biologiste et généticienne française ;
 Georges Peyroche, né en 1937, joueur de football français.

Homonymie de patronyme